Eloise av Oranien-Nassau (Eloise Beatrix Sophie Laurence), född 8 juni 2002 i Haag, Nederländerna, är dotter till Constantijn av Nederländerna och Laurentien av Nederländerna och har två yngre syskon, Claus-Casimir av Oranien-Nassau och Leonore av Oranien-Nassau. 

Hon är barnbarn till tidigare drottning Beatrix av Nederländerna och är nummer fem i den nederländska tronföljden.

Anfäder

Källor

Externa länkar
Nederländska kungahusets webbplats

Levande personer
Kvinnor
Födda 2002
Huset Nassau-Oranien
Nederländernas kungligheter